De Nederlandse Triathlon Bond (NTB) behartigt de belangen van:
 132 triatlonverenigingen 
 Ca. 90 organisaties van triatlonevenementen. 
 ca. 34000 leden 

De NTB is aangesloten bij het NOC*NSF, de ETU en de ITU. De NTB overkoepelt alle multi-disciplinaire duursporten. 

De bond geeft een blad uit genaamd Transition Magazine en leidt mensen op tot triathlontrainer.

Ledenaantallen
Hieronder de ontwikkeling van het ledenaantal en het aantal verenigingen:

''* In 2015 heeft een grote stijging in ledenaantal plaatsgevonden. Deze stijging is te verklaren door het feit dat daglicentiehouders in 2015, in tegenstelling tot in 2014 en eerder, wel zijn meegenomen in de telling.

Externe link 
 Officiële website

Triathlon
Triatlonorganisatie